Панно — многозначный термин.

 Панно — вид монументального искусства, живописное произведение декоративного характера, обычно предназначенное для постоянного заполнения каких-либо участков стены (настенное панно) или потолка (плафон); барельеф, резная, лепная или керамическая композиция, служащая для той же цели.

Фамилия 
 Панно, Оскар (род. 1935) — аргентинский шахматист.